Het seizoen 2010–2011 was het vijfde seizoen dat om het landskampioenschap van Montenegro in het voetbal werd gestreden.

FK Rudar Plevlja trad aan als titelverdediger, maar moest die afstaan aan FK Mogren Budva dat onder leiding van de Servische trainer-coach Stevan Mojsilović het tweede nationale kampioenschap in de wacht wist te slepen. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2011/12.

Het seizoen begon op 14 augustus 2010 en eindigde op 28 mei 2011, met een winterstop van acht weken. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 430 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,17 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Ivan Vuković (FK Budućnost Podgorica) met 20 treffers, waarvan twee tot stand kwamen vanaf de strafschopstip.

Nieuwkomers dit seizoen waren FK Mladost Podgorica, in het seizoen 2009-2010 winnaar van de Druga Crnogorska Liga, en OFK Bar. Die laatste club had promotie weten af te dwingen via de nacompetitie (play-offs promotie/degradatie), ten koste van FK Berane.

OFK Bar wist zich niet te handhaven. De club eindigde als twaalfde en laatste, waardoor rechtstreekse degradatie een feit was. FK Mladost Podgorica daarentegen handhaafde zich door als vijfde te eindigen. Ook voor FK Mornar Bar viel het doek. De club ging in de play-offs promotie/degradatie over twee duels ten onder tegen FK Berane.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

FK Berane promoveert, FK Mornar Bar degradeert.

Toeschouwers

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2010
Montenegrijns voetbalelftal in 2011
Montenegrijnse voetbalbeker 2010/11

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2010/11